«Звезда́-2» («Зирка-2»,  — украинский футбольный клуб из города Кропивницкий. Фарм-клуб команды «Звезда». Выступал во второй лиге чемпионата Украины в период с 1997 по 2000 год. Высшее достижение — 9-е место в сезоне 1999/00.

Прежние названия 
 1997: «Зирка-НИБАС-2»
 1998—2000: «Звезда-2»

История 
Команда была основана в 1997 году и была заявлена для участия во второй лиге Украины. Дебютную игру на профессиональном уровне «Звезда-2» провела 5 августа 1997 года, в Кировограде уступив южноукраинской «Олимпии ФК АЭС» со счётом 0:1. Домашние игры клуб проводил на кировоградских стадионах «Звезда» и «АРЗ». В течение дебютного сезона команда была одним из аутсайдеров группы, закончив чемпионат на 16-м, предпоследнем месте в турнирной таблице, в связи с чем должна была играть стыковые матчи за сохранение профессионального статуса против одной из любительских команд, однако противник «Звезды-2», поповский «Пищевик», отказался от участия в матчах. Последующие сезоны команда также провела в нижней половине турнирной таблицы. В 2000 году, после вылета основной команды «Звезды» из высшей лиги, «Звезда-2» была снята с чемпионата. В дальнейшем резервная команда кировоградцев выступала в чемпионатах Кировограда/Кропивницкого и Кировоградской области.

Выступления в чемпионатах Украины

Главные тренеры 
 Виталий Винокуров (1997—1998)
 Алексей Кацман (1998—2000)
 Юрий Коваль (2000)

См. также 
 Список футбольных клубов Украины

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
ФК «Звезда» Кропивницкий
Футбольные клубы Кропивницкого